Квашнин (Квашнина) — русская фамилия.

Квашнин 
 Квашнин, Александр Петрович (1899—1981) — генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1945).
 Квашнин, Анатолий Васильевич (1946—2022) — российский военачальник, генерал армии, Герой Российской Федерации.
 Квашнин, Иван Фирсович (1906—1940) — лётчик, Герой Советского Союза (посмертно).
 
 Квашнин, Павел Алексеевич (1907—1973) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск.
 
 Квашнин, Юрий Алексеевич (1964—2011) — советский фигурист.
 Дионисий (Квашнин) (? —1493 (?)) — русский иконописец, игумен Саввино-Сторожевского монастыря.

Квашнина 
 Квашнина, Галина Петровна (1919—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Квашнина, Светлана Ивановна (род. 1941) — советский и российский врач и учёный.

Двойная фамилия 
 Квашнин-Самарин

См. также 
 Квашнины
 Квашёнки
 Квашенники
 Кваш